Сезон 1895/1896 был вторым в истории Южной лиги. «Лутон Таун» участвовали в выборах в футбольную лигу. Однако, выборы не были успешными.
«Миллуолл Атлетик» выиграл Первый дивизион второй сезон подряд.

Первый дивизион 

Первый дивизион пополнился одним клубом, который был переведён из Второго дивизиона по итогам предыдущего сезона:
 «Нью Бромптон»

Второй дивизион 

Во втором дивизионе появилось четыре новых клуба, все из которых были недавно избраны:
 Клуб 1-й шотландской гвардии
 «Гилфорд»
 «Уиндзор энд Итон»
 «Вулвертон LNWR»

Тестовые матчи 
В конце сезона три клуба, занявшие последние места в Первом дивизионе, сыграли против трёх клубов, занявших первые три места во Втором дивизионе, контрольные матчи, победители которых выходили в Первый дивизион в следующем сезоне. «Вулвертон LNWR» и «Шеппи Юнайтед» были повышены после плей-офф, в то время как «Клэптон» остался в Первом дивизионе. Хотя позже отказался от участия в следующем сезоне.

Выборы в футбольную лигу 
«Лутон Таун» был приглашён для участия в выборах во Второй дивизион футбольной лиги. Однако, избраться команде не удалось.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1895
Футбол в Англии в сезоне 1895/1896